Jan Smeekens ist der Name folgender Personen:

* Jan Smeekens (Gewichtheber) (1920–1980), niederländischer Gewichtheber
 Jan Smeekens (Eisschnellläufer) (* 1987), niederländischer Eisschnellläufer